Ранчо ел Росал има више значења:

 Ранчо ел Росал (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Росал, Мануел Мартинез Басурто (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику